Sezona 2011/12 Prve slovenske nogometne lige je bila 21. sezona najvišjega nogometnega tekmovanja v Sloveniji. Sezona se je začela 16. julija 2011 in se končala 26. maja 2012. Igrala se je v dveh delih, jesenskem in spomladanskem, vmes pa je bil zimski premor, ki je potekal med 4. decembrom 2011 in 2. marcem 2012. Aktualni prvak je bila ekipa Maribor, ki je v prejšnji sezoni osvojila svoj deveti naslov. V tej sezoni pa je Maribor obranil naslov in osvojil že svojega desetega.

Potek tekmovanja
Vsaka ekipa igra 36 tekem (18 na domačih in 18 na gostujočih igriščih) ter z vsako ekipo posebej po 4 tekem (2 domači in 2 gostujoči).

Klubi
Primorje je iz tekmovanja izpadlo neposredno, saj so zasedli zadnje mesto. Zamenjala jih je Mura 05, ki je bila lani četrtouvrščeno moštvo 2.SNL in tako prvič v svoji zgodovini nastopa v 1.SNL. Mura 05 je dobila vabilo, po tem ko so se Aluminij, Interblock, in Dravinja, ki so zasedli prva tri mesta, odločili, da zavrnejo napredovanje v 1.SNL zaradi finančnih razlogov. Tekmi za obstanek oziroma za napredovanje se nista odigrali, zaradi prej navedenih razlogov Interblocka, zato je tudi Nafta obdržala prvoligaški status tudi v tej sezoni.

Stadioni in lokacija ekip

1Samo kapaciteta sedišč. Nekateri stadioni imajo tudi stojišča.

Lestvica

Tekme odigrane 20. maja 2012.   Vir: Uradna stran PLTS  1 Čeprav je Celje izgubilo v finalu Pokala NZS 2011/2012, so se vseeno kvalificirali v Evropsko ligo, saj se je Maribor kvalificiral za Ligo prvakov.  Ekipa za zmago prejme 3 točke, za neodločen rezultat 1 točko in za poraz 0 točk.   Pravila razvrščanja: 1. točke, 2. medsebojne razmerje točke, 3. medsebojno razmerje golov, 4. medsebojno število zadetkov, 5. razmerje v golih, 6. število zadetkov  (C) = Prvak lige; (R) = Izpad v nižjo ligo

Pozicija po krogih

Vir: Uradna stran PLTS

Rezultati

Prvi del sezone

Vir:Uradna stran PLTS  Domača ekipa je v levem stolpcu, gostujoča pa v zgornji vrstici.  Barve: Modra = zmaga domače ekipe; Rumena = remi ekip; Rdeča = zmaga gostujoče ekipe.

Drugi del sezone

Tekme odigrane 20. maj 2012.  Vir:Uradna stran PLTS  Domača ekipa je v levem stolpcu, gostujoča pa v zgornji vrstici.  Barve: Modra = zmaga domače ekipe; Rumena = remi ekip; Rdeča = zmaga gostujoče ekipe.

Tekmi za obstanek/napredovanje
9. uvrščena ekipa 1.SNL, Triglav in 2. uvrščena ekipa 2.SNL, Dob sta se v dveh tekmah pomerili za eno prosto mesto za nastop v naslednji sezoni 2012/13. S skupnim izidom 6–0 je zmagal Dob, vendar pa se je zaradi finančni razlogov odpovedal igranju v najmočnejši ligi, zato je Triglav odbržal mesto med prvoligaši.

Statistika sezone

Lista strelcev
Tekme odigrane 20. maj 2012

Ostala statistika
Število tekem : 180
Domače zmage : 70 (38,89%)
Gostujoče zmage : 68 (37,78%)
Neodločeno : 42(23,33%)
Najvišja domača zmaga : 31. krog, Maribor 8–0 Triglav 
Najvišja gostujoča zmaga : 22. krog, Nafta 0–6 Olimpija 
Število golov : 491 (285:219)
Povprečje golov/tekmo : 2,73 (1,42:1,31)
Število 11-m : 34
Število avtogolov : 10
Število rumenih kartonov : 854
Število rdečih kartonov : 59
Število gledalcev : 246,290
Povprečno gledalcev/tekmo : 1,368
Največ gledalcev : 12,500 (16. krog, Maribor 2–2 Olimpija)
Najmanj gledalcev : 100 (19. krog, Triglav 2–1 Nafta)

Zunanje povezave
Uradna stran PLTS

Reference

2011/12
2011 v športu
2012 v športu
2011 v Sloveniji
2012 v Sloveniji